Lac Berthiaume peut se référer à:

Hydronymes

Lac Berthiaume (rivière Métascouac), lac traversé par la rivière Métascouac dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 48' 43" Nord; 71° 52' 31" Ouest.
Lac Berthiaume, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 52' 18"  69° 43' 13" Ouest.
Lac à Berthiaume, lac à Grenville-sur-la-Rouge (municipalité), Argenteuil (municipalité régionale de comté), dan sles Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 39' 35"  74° 42' 29" Ouest.